Johannes XIV. ist der Name folgender Personen:

 Johannes XIV. (Papst) († 984), Papst der katholischen Kirche
 Johannes XIV. (Patriarch) (Johannes XIV. Kalekas; ~1282–1347), Patriarch von Konstantinopel 
 Johannes XIV. (Alexandria), Papst der koptischen Kirche